

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Rezygnacje 
  David Nalbandian wycofał się z turnieju z powodu kontuzji mięśni brzucha
  Gilles Simon wycofał się z powodu kontuzji kolana
  Óscar Hernández wycofał się z powodu kontuzji
  Michaił Jużny wycofał się z powodu kontuzji prawego nadgarstka
  Rafael Nadal wycofał się z powodu kontuzji prawego kolana

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka kwalifikacyjna na stronie ITF 
 Drabinka na stronie ITF 

Australian Open 2010
Australian Open – gra pojedyncza mężczyzn